Ла Пизара има више значења:

 Ла Пизара (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пизара (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику